Поддегтярня — деревня в Пуховичском районе Минской области Белорусии. Входит в состав Блужского сельского совета.

География 
Расположена в 8 км к северо-востоку от Марьиной Горки, в 8 км от железнодорожной станции Пуховичи линии Минск — Осиповичи.

Название 
Поселение основано на месте, где когда-то производили дёготь.

История 
В начале XX века поселение было известно как урочище Пуховичского прихода Игуменского уезда Минской губернии.

Во время Первой мировой войны, в феврале — декабре 1918 года, была оккупирована немецкими войсками.

25 марта 1918 года согласно Третьей Конституционной грамоте деревня была объявлена территорией Белорусской Народной Республики . С 1 января 1919 года в соответствии с постановлением I съезда КПБ деревня находилась в составе БССР.

В августе 1919 г. — июле 1920 г. село находилось под властью Польши.

В 1921 г. была создана трудовая школа 1-й степени, в которой работал 1 учитель, обучалось около 60 юношей и девушек. В 1922 г. для школы было построено деревянное здание.

В начале 1930-х гг. был создан колхоз «Красный Май», работала кузница.

Во время Великой Отечественной войны с конца июня 1941 по начало июля 1944 г. была оккупирована немецкими войсками.

Население 
 Начало XX века — 34 двора, 213 жителей.
 1 января 2002 г. — 48 дворов, 103 жителя.

Известные люди 
 Елена Григорьевна Мазаник — советский разведчик, непосредственный исполнитель уничтожения генерального комиссара Белоруссии Вильгельма Кубе. Герой Советского Союза (1943).

Источники 

 Памяць : Пухавіцкі раён: гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / [укладальнік А. А. Прановіч; рэдкалегія: А. М. Карлюкевіч і інш.]. — Мінск : Беларусь, 2003. — 748 с. — 3000 экз ISBN 985-01-0251-9

Населённые пункты Пуховичского района
Страницы с непроверенными переводами